Ambarisha (Sanskrit ) ist in der indischen Mythologie:

 Ambarisha (Ayodhya), König von Ayodhya aus der Dynastie des Ikshvaku
 Ambarisha (mythischer Ort) („Bratpfanne“), eine der achtzehn Höllen
 ein Beiname von Shiva